T69 peut faire référence à :
 Autres effets d'une baisse de la température, d’après la classification internationale des maladies ;
 T69 MGMC, un véhicule blindé américain, variante du M8 Greyhound.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres